Змагання пройшли 30 серпня.

Медалісти

Результати

Татамі A

Татамі B

Татамі C

Татамі D

Фінали

Бої за 3 місце

Джерела 
Draw